Dembińska ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Streker-Dembińska (* 1954), polnische Politikerin
 Maria Dembińska, polnische Historikerin